Wrye ist der Familienname folgender Personen:

Bill Wrye (* 1944), kanadischer Politiker
Donald  Wrye (1934–2015), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent